Палеес — еврейская фамилия. Известные носители:
 Палеес, Александр Романович (1930—2003) — советский и российский актёр и театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Палеес, Сендер Давыдович (1898—1964) — белорусский советский искусствовед, публицист, историк.